Eggerth ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eggerth (* 1926), österreichischer Schriftsteller
 Marta Eggerth (1912–2013), ungarische Operettensängerin und Filmschauspielerin
 Otto Eggerth (1866–1939), deutscher Theater- und Filmschauspieler sowie Stummfilmregisseur und Drehbuchautor
 Sabine Eggerth (1943–2017), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Eggert